Niemcy:
 Hönningen – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Ahrweiler
 Bad Hönningen – miasto w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Neuwied
 Bad Hönningen – gmina związkowa w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Neuwied

Zobacz też:
 Hoeningen
 Höningen